Storr kan som auktorsförkortning betyda:

 Anthony Storr
 Gottlieb Conrad Christian Storr
 Glen Milton Storr

Robotskapade auktorsförkortningar